Почитаева — женская форма русской фамилии Почитаев. Известные носительницы фамилии:

 Почитаева, Вера Васильевна — российская гребчиха.
 Почитаева, Ирина Дмитрьевна — российская легкоатлетка.